По́тяг — застаріле та поетичне слово, інша назва поїзда, залізничного транспортного засобу
 По́тяг — стійке прагнення, сильна внутрішня потреба, бажання
 По́тяг — застаріла назва ременя, яким шевці притримують чобіт або дошку на колінах
 По́тяг — застаріле слово, що означає «доход», «прибуток»
 По́тяг — застаріле слово, яким називали довгу і вузьку смугу буряків або інших культур, що далеко протяглася в поле

Примітки